Vialar est un nom de famille
 Émilie de Vialar (1797-1856), religieuse française
 Paul Vialar (1898 - 1996), écrivain

Vialar était le nom de la ville de Tissemsilt durant la période de la colonisation française.